Жозе Алмейда:
 Алмейда, Жозе Америко де (1887—1980) — бразильский писатель, политик, юрист.
 Алмейда, Жозе Энрикеш де (Almeyda, Jose Henriques de; первая пол. XVIII века) — португальский писатель, живший в первые десятилетия XVIII века в Амстердаме.
 Алмейда, Жозе Карлос де (род. 1968) — бразильский футболист, защитник.
 Алмейда, Жозе Луиш де (род. 1961) — боксёр-любитель из Анголы.
 Примечания